Юзефо́вич:
Юзефовичі — шляхетська і дворянська родина.

Відомі носії:
 Юзефович Борис Михайлович (1843—1911) — російський громадський діяч.
 Юзефович Дмитро Михайлович (1777—1821) — генерал-майор Російської імператорської армії.
 Юзефович Іван (†1625) — священик.
 Юзефович Корнелій Іванович (1726 — після 1766) — український співак і регент.
 Юзефович Михайло Володимирович (1802—1889) — російський держслужбовець, діяч освіти і культури.
 Юзефович Наталія Володимирівна (1932 — 2009) — українська художниця.
 Юзефович Олексей Євстахійович — губернатор.
 Юзефович Олексій Миколайович (*1949) — український диригент, заслужений діяч мистецтв України (1993).
 Юзефович Юрій Васильович (*1941) — радянський футболіст.
 Юзефович Ян Томаш (1663 — 1729) — львівський хроніст.
 Лейла Юзефович (англ. Leila Josefowicz; нар. 1977) — американська скрипалька.

Польські прізвища
Українські прізвища